Ruwer pode referir-se a

 Rio Ruwer - rio alemão.
 Ruwer - associação municipal alemã no distrito de Trier-Saarburg.

Desambiguação